Rodić peut désigner :

Patronymes 

 Nebojša Rodić (né en 1953), haut fonctionnaire et ministre serbe.
 Aleksander Rodić (né en 1979), footballeur slovène.
 Snežana Rodic (née en 1982), triple-sauteuse slovène.

Homonymie de patronyme